Медаль Котениуса () — научная премия Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина».

История 
Названа в честь немецкого медика . Вручается с 1792 года. До 1806 года была премией за достижения в области медицины, с 1861 года за вклад в улучшение жизни человечества.

С 1954 года вручается за наиболее выдающееся достижение за всю жизнь известного учёного. 

В последние десятилетия присуждается раз в 2 года. Наградой является золотая медаль. 

Премией награждены 14 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии

Появились в 1792 году
Научные награды Германии
Биологические награды
Медицинские награды
Котениуса
История геологии
Германская академия естествоиспытателей «Леопольдина»